Бранх () — имя двух персонажей древнегреческой мифологии:

 Бранх (отец Керкиона) — Отец Керкиона, царя Элевсина, от нимфы Аргиопы.
 Бранх (из Милета) — герой, связанный с Аполлоном.

Примечания